«Урака́н» (полное название — , ) — аргентинский футбольный клуб из Буэнос-Айреса.

История 
Клуб был официально основан 1 ноября 1908 года, хотя первые упоминания о команде были 25 мая 1903 года. В 1920-е годы «Уракан» был одним из сильнейших клубов Аргентины, четырежды став чемпионом страны. Однако с 1931 года в Аргентине ввели профессионализм и прежние чемпионства перестали считаться.

Единственный титул чемпиона Аргентины в профессиональную эпоху команда выиграла в 1973 году (Метрополитано) под руководством Сесара Менотти. В следующем розыгрыше Кубка Либертадорес команда дошла до полуфинала.

В 1990 и 2000 годах клуб становился чемпионом во Втором дивизионе.

В 2014 году «Уракан» под руководством Нестора Апуссо стал обладателем Кубка Аргентины, получив путёвку в Кубок Либертадорес 2015. В том сезоне команда выступала лишь во Втором дивизионе и по его итогам «Уракан» занял пятое место, но набрал одинаковое количество очков с «Атлетико Тукуманом». В стыковом матче с этой командой «Эль-Глобо» сумели победить в дополнительное время со счётом 4:1 и вернуться в элитный дивизион чемпионата Аргентины.

В 2015 году «Уракан» вернулся в Кубок Либертадорес. На предварительной стадии «Уракан» легко обыграл перуанскую «Альянсу», но выйти из группы не смог, заняв лишь третье место. Кроме того, «Уракан» обыграл чемпиона страны, «Ривер Плейт», в матче за Суперкубок Аргентины, завоевав путёвку в Южноамериканский кубок 2015. В чемпионате Аргентины 2015 команда выступила неудачно, заняв место в нижней части турнирной таблицы. Однако «шар» сумел дойти до полуфинала ЮАК-2015. Поскольку ещё одной аргентинской командой, добравшейся до этой стадии, стал «Ривер Плейт», победитель Кубка Либертадорес 2015, «Уракан» получил путёвку в Кубок Либертадорес 2016 как лучшая аргентинская команда во втором по значимости континентальном турнире, вне зависимости от результата полуфинала с «Ривером».

Самым большим соперником «Уракана» является «Сан-Лоренсо де Альмагро».

Также «Уракан» считается «могильщиком» аргентинских грандов, в самые неподходящие для них моменты обыгрывающий их. Особенно неудобным соперником «Уракан» является для «Ривер Плейта» — несколько раз в истории проигрыши или потери очков в решающих стадиях чемпионата Аргентины от «Уракана» не позволяли «Риверу» стать чемпионом страны.

Титулы и достижения 
 Чемпионы Аргентины (1): 1973 (Метрополитано)
 Чемпионы Аргентины до 1930 (любительский уровень) (4): 1921, 1922, 1925, 1928
 Обладатель Кубка Аргентины (1): 2014
 Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2014
 Полуфиналист Кубка Либертадорес (1): 1974
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2015

Знаменитые игроки 

  Роке Авальяй (1970—1975, 1979—1980)
  Хорхе Альберти (1930—1948, провёл 424 матча за клуб)
  Освальдо Ардилес (1975—1977)
  Карлос Бабингтон (1969—1974, 1979—1982)
  Антонио Барихо (1993—1998; 2007—2008)
  Альфио Басиле
  Марио Болатти (2009)
  Клаудио Борги (1991)
  Мигель Анхель Бриндиси (1967—1976, 1978—1980)
  Лукас Вильярруэль (с 2012)
  Паоло Гольц (2002—2010)
  Луис Гонсалес (1998—2002)
  Сесар Гонсалес (2008—2009)
  Мануэль Джудиче (1939—1944)
  Альфредо Ди Стефано (1946—1947)
  Эдуардо Домингес (2007—2008, 2009—2010, 2012—2015)
  Эктор Купер (1988—1992)
  Омар Ларроса (1972—1976)
  Эрминио Масантонио (1931—1943, 1945, 254 гола в 349 матчах)
  Атилио Мельоне (бомбардир ЧА 1944)
  Норберто Мендес
  Педро Монсон
  Даниэль Монтенегро (1997—1999, 2002, с 2015)
  Иван Морено-и-Фабианеси
  Оскар Ортис (1981—1982)
  Хавьер Пасторе (2008—2009)
  Адольфо Педернера (1932—1933, 1948, 1954)
  Сиксто Перальта (1996—1999)
  Эдуардо Риканьи (бомбардир ЧА 1952)
  Рубен Сунье
  Анхель Тулио Соф (1956)
  Гильермо Стабиле (1920—1930)
  Патрисио Торансо (2008—2010, с 2014)
  Рене Хаусман (1973—1980)
  Нельсон Чабай (1971—1975)
  Эктор Ясальде (1981)

Тренеры 
  Нестор Апуссо (2005, 2011, 2012, 2013, 2014—2015)
  Альфио Басиле (1982)
  Эктор Купер (1994—1995)
  Сесар Менотти (1971—1974)
  Адольфо Педернера (1952, 1954, 1956, 1957, 1970)
  Нестор Росси (1959, 1962, 1969, 1981)
  Гильермо Стабиле (1939, 1943, 1949)
  Нельсон Чабай (1977, 1995—1996)

См. также 
 Уракан (Трес-Арройс) — футбольный клуб из низших дивизионов Аргентины. Участник Примеры Аргентины в сезоне 2004/05.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 blogquemero.blogspot.com

ФК «Уракан»